Кановельес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Орьенталь. Занимает площадь 6,7 км². Население — 16076 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

Фото

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de l'Ajuntament de Canovelles
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны